Skrýšov () je malá vesnice, část obce Šebířov v okrese Tábor. Nachází se asi 1,5 km na severovýchod od Šebířova. Je zde evidováno 29 adres. V roce 2011 zde trvale žilo dvacet obyvatel.

Skrýšov leží v katastrálním území Šebířov o výměře 7,19 km2.

Historie 
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1318.

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Vesnice v okrese Tábor
Šebířov
Sídla ve Vlašimské pahorkatině